

Топоніми 
 Амаґі — містечко у Японії, у префектурі Каґосіма.
 Амаґі — колишнє місто у Японії, у префектурі Фукуока. Складова міста Асакура.
 Амаґі — гора у Японії, у префектурі Сідзуока.
 Амаґі — гірський перевал у Японії, у префектурі Сідзуока.

Персоналії 
 Амаґі — японське прізвище.

Інше 
Амаґі - японський авіаносець часів Другої світової війни типу «Унрю»